"Colcabamba" pode ser:
 Colcabamba (distrito de Tayacaja), no Peru
 Colcabamba (distrito de Aymaraes), no Peru
 Colcabamba (distrito), em Ancash (Peru)

Desambiguações de topônimos